Seznam predsednikov vlade Kanade navaja vse vodje kanadske vlade.

Seznam 

 Sir John Alexander Macdonald (1867–1973)
 Alexander Mackenzie (1873–1978)
 Sir John Alexander Macdonald (1878–1991)
 Sir John Abbott (1891–1992)
 Sir John Thompson (1892–1994)
 Sir Mackenzie Bowell (1894–1996)
 Sir Charles Tupper (1896)
 Sir Wilfrid Laurier (1896–1911)
 Sir Robert Laird Borden (1911–1920)
 Arthur Meighen (1920–1921)
 W.L. Mackenzie King (1921–1926)
 Arthur Meighen (1926)
 W.L. Mackenzie King (1926–1930)
 Richard Bedford Bennett (1930–1935)
 W.L. Mackenzie King (1935–1948)
 Louis Saint Laurent (1948–1957)
 John G. Diefenbaker (1957–1963)
 Lester B. Pearson (1963–1968)
 Pierre Elliott Trudeau (1968–1979)
 Joe Clark (1979–1980)
 Pierre Elliott Trudeau (1980–1984)
 John N. Turner (1984)
 Brian Mulroney (1984–1993)
 Kim Campbell (1993)
 Jean Chrétien (1993–2003)
 Paul Martin (2003–2006)
 Stephen Harper (2006–2015)
 Justin Trudeau (2015– )

Predsedniki vlade Kanade